Il doppio del torneo di tennis 130 years of IOPS 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Paula Kania e Polina Pekhova che hanno battuto in finale Tatiana Kotelnikova e Lіdzіja Marozava 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Alexandra Artamonova /  Veronika Kapšaj (quarti di finale)
 Paula Kania /  Polina Pekhova (campionesse)

 Tadeja Majerič /  Keren Shlomo (semifinali)
 Margarita Lazareva /  Ekaterina Jašina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

130 years of IOPS 2012